Стилист:
 Стилист — специалист в области создания стиля (имиджа) человека.
 «Стилист» — роман Александры Марининой.